.mo — национальный домен верхнего уровня для Макао. Домен .mo был зарегистрирован в 1992 году. Ответственность за домен была возложена на Университет Макао. В 2003 году был создан центр MONIC (), ответственный за домен .mo и сайты в этом домене. В 2011 году контроль MONIC был передан HNET Asia Ltd.

Примечания 

Национальные домены верхнего уровня